Влади́мир Матусе́вич:
 Матусевич, Владимир Борисович (?—после 1967) — Георгиевский кавалер; прапорщик; 25 сентября 1917.
 Матусевич, Владимир Борисович (24 февраля 1937—март 2009) — радиожурналист, главный редактор русской службы радио «Свобода».
 Матусевич, Владимир Михайлович (1935—2017) — доктор геолого-минералогических наук, профессор Тюменского государственного нефтегазового университета.